Le terme Tortue à dos plat un nom vernaculaire ambigu qui désigne en français plusieurs espèces distinctes de tortues.

Espèces appelées « Tortue à dos plat » 
 La tortue terrestre Geochelone platynota ;
 La tortue marine Natator depressus.
et 
 La tortue terrestre Tortue boite à dos plat, Notochelys platynota.

Tortue (nom vernaculaire)
Nom de tortue ambigu
Cheloniinae
Geoemydinae
Testudinidae